Душка — имя собственное.

 Душка () — село в Болгарии.
 Душка — плёнчатое образование внутри полой части стержня пера птиц, так называемая очина.
 «Душка» — кинофильм 2007 года режиссёра Йоса Стеллинга.
 Душка, Алексей Владимирович (род. 1984) — украинский телеведущий, журналист.

См. также 
 Душечка (значения)

Примечания